Une ZA pour zone d'atterrissage peut désigner dans le jargon militaire :
 soit un point de ralliement pour une ou plusieurs escouades de soldat, où ils seront cherchés en hélicoptère ou en avion ;
 soit plus simplement un point atterrissage d'un avion (crash ou pas).

En informatique, ZA désigne deux choses :
 la zone d'atterrissage des têtes de lectures d'un disque dur, lorsque ce dernier est à l'arrêt ou qu'il n'est pas utilisé (aucune opération de lecture/écriture) ;
 quand le disque dur est victime d'un atterrissage, c'est que les têtes de lecture/écritures sont entrées en contact avec les plateaux du disque dur.

Notes et références 

Jargon militaire
Stockage informatique